

Тецкань () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Гереєшть.

Тецкань () — село у Бричанському районі.